Села:
 Новосеменівка — Дніпропетровська область, Апостолівський район
 Новосеменівка — Одеська область, Окнянський район
 Новосеменівка — Сумська область, Липоводолинський район
 Новосеменівка — Херсонська область, Іванівський район